Jeanne de Bourbon (1310-1382), fille de Louis I de Bourbon (v. 1280-1342), duc de Bourbon, et de Marie d'Avesnes (morte en 1354).
 Jeanne de Bourbon (1338-1378), fille de Pierre  de Bourbon (v. 1311-1356), duc de Bourbon, et d'Isabelle de Valois (1313-1383). Elle épousa, en 1350, le futur roi de France Charles V (1337-1380).
Jeanne de Bourbon (1399-1487), fille légitimée de Jean Ier de Bourbon, elle épouse Louis Ier de Combauld en 1435.
 Jeanne de Bourbon (1443-1493), fille de Charles  de Bourbon (1401-1456), duc de Bourbon, et d'Agnès de Bourgogne (1407-1476). Elle épousa, en 1467, Jean IV de Chalon (1443-1502), prince d'Orange.
 Jeanne de Bourbon (née en 1445), demi-sœur de la précédente, fille illégitime de Charles  (1401-1456), duc de Bourbon, et de Jeanne de Souldet. Elle épousa, à une date inconnue, Jean du Fau (né en 1435), dont descendance.
 Jeanne de Bourbon (morte en 1487), dame de Rochefort, fille de Jean de Bourbon (1428-1477), comte de Vendôme et d'Isabelle de Beauvau (1436-1474), dame de La Roche-sur-Yon. Elle épousa en 1477 Louis de Joyeuse (mort en 1498), seigneur de Bothéon.
 Jeanne de Bourbon (1467-1511), dite Jeanne la Jeune, sœur de la précédente, fille de Jean de Bourbon, comte de Vendôme et d'Isabelle de Beauvau (1436-1474), dame de La Roche-sur-Yon. Elle épousa (1) 1487 : Jean II de Bourbon (1426-1488), duc de Bourbon, (2) Jean IV d'Auvergne (1467-1501), seigneur de La Tour et comte d'Auvergne, union par laquelle elle est grand-mère de Catherine de Médicis, (3) 1503 François de La Pause, baron de La Garde.

Liste non exhaustive.
Homonymie capétienne